Parada peut désigner :

Patronymes 

 Andrés Parada alias Suco  (né en 1938), footballeur espagnol ;
Silvia Parada (née en 1969), militante trans chilienne.

Toponymes  
 au Portugal :
 Parada, paroisse civile de la municipalité d'Alfândega da Fé, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité de Carregal do Sal, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité de Monção, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Parada, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Parada, une Organisation non gouvernementale (ONG) qui s'occupe de la réinsertion sociale d'enfants marginalisés ;
 Parada de Cima, village de la paroisse de Fonte de Angeão, rattachée à la municipalité de Vagos, située dans le district d'Aveiro, au Portugal.

 en Serbie :
 Parada, village de la municipalité de Kuršumlija dans le district de Toplica ;

 les paradas, caste hindoue d'adorateurs du feu et du Soleil.

 la parada, pas de danse du tango.

Homonymie de toponyme